Идеа Экстракласа 2004/2005 () — 71-й сезон чемпионата Польши по футболу. Он начался 31 июля 2004 года и закончился 12 июня 2005 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Польши 2004/2005 на 90minut.pl 
 Чемпионат Польши 2004/2005 на rsssf.com 

2004/2005
Польша
Польша
Спорт в Польше в 2004 году
Спорт в Польше в 2005 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2004/2005